Bergverwalter bezeichnet:

 Bergverwalter, Verwaltungsbeamter im Bergbau, siehe Grubenverwalter
 Bergverwalter (Weinbau), deutscher Verwaltungsbeamter im Weinbau